Deutsch oder deutsch steht für:
 deutsch (Etymologie), sprachliche und historische Ursprünge des Begriffs, Auswirkungen
 Deutsch (Zehrental), ein Ortsteil der Gemeinde Zehrental, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Bezeichnung einer Person mit deutscher (ethnischer) Abstammung oder bestimmten kulturellen Merkmalen, siehe Deutsche
 die deutsche Schrift
 die deutsche Sprache
 die deutsche Staatsangehörigkeit, rechtliche Mitgliedschaft (Staatsbürgerschaft) einer natürlichen Person in der Bundesrepublik Deutschland
 Herkunftsbezeichnung für den (vielstaatlichen) deutschen Kulturraum vor der Gründung des deutschen Nationalstaates, wie in Deutsches Recht (Rechtstradition) oder deutsche Länder
 Adjektiv zum Staat oder Begriff, siehe Deutschland #Begriffsgeschichte
 Kurzform für Deutschunterricht
 das Deutsch-Verzeichnis der Werke Franz Schuberts, erstellt von Otto Erich Deutsch
 Karl Deutsch GmbH, ehemaliger Kölner Karosseriehersteller

Personen:
 siehe Deutsch (Familienname)

Siehe auch:

 deutsch in anderen Sprachen
 Deutscher (Begriffsklärung)
 Deutsche (Begriffsklärung)
 Deutch
 Deusch
 Deitsch
 Teutsch